Sivas, ville de Turquie, préfecture de la province du même nom.
 Le massacre de Sivas désigne un incendie intentionnel, provoqué au cours d'une émeute menée par des islamistes radicaux, le  à Sivas.

Sivas (circonscription électorale), envoie 5 députés à la Grande assemblée nationale de Turquie.

Sivas (film), film turc écrit, coproduit et réalisé par Kaan Müjdeci, sorti en 2014.

Sivas (province), une des 81 provinces de la Turquie.

Communauté ésotérique de Sivas, lieu de travail spirituel fondé par Henk et Mia Leene